

Patronyme 

 Alain Mboma (né en 1962), entraineur camerounais de football
 Patrick Mboma (né en 1970), footballeur camerounais
 Bélinda M’Boma (née en 1982), joueuse de basket-ball franco-malgache
 Christine Mboma (née en 2003), athlète namibienne

Géographie 

 Mboma, ville du  située dans la région de l'Est.